Le CSKA Moscou compte plusieurs sections pour la pratique du handball :
 l'ancienne section masculine, est devenue le Medvedi Tchekhov en 2001 ;
 l'actuelle section masculine est fondée en 2017 en tant que Spartak Moscou et intègre le CSKA en mars 2020 ;
 la section féminine est fondée en 2019.

Club de handball en Russie